Rayville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rayville (Louisiana)
Rayville (Missouri)